King of Kings: Armageddon Edition es la reedición del álbum King of Kings del artista Don Omar. Publicado el 19 de diciembre de 2006 bajo los sellos discográficos V.I. Music y Machete Music; además de Universal Music Group como subsidiaria mundial. Incluye todas las canciones originales de la primera edición, más cuatro temas nuevos y varios vídeos musicales en un DVD.

En el mismo día, fue publicada una edición especial del álbum The Last Don por el sello Machete Music, nombrada The Gold Series, que incluye las canciones «Pobre diabla» y «Ronca».

Lista de canciones

Disco 1 

 El CD 1 cuenta con los 18 temas del álbum original, pero con la excepción del tema «Conteo», del cual se corta los versos de Juelz Santana, edición idéntica al corte utilizado en la banda sonora de la película Fast and Furious: Tokyo Drift, la cual contiene otro canción de Don Omar, «Bandoleros».

Disco 2 
 El CD 2 cuenta con 4 temas nuevos.

Disco 3 
 El DVD 3 contiene los vídeos musicales del álbum.

Referencias 

Álbumes de reguetón
Álbumes de Don Omar
Álbumes de 2006